Афинодор, или Атенодор (; ):

 ; конец IV — начало III веков до н. э.) — древнегреческий скульптор из Клейтора в Аркадии, исполнитель статуй Феба и Зевса, отправленных в Дельфийский храм в числе приношений лакедемонян после их победы над афинянами.
 Афинодор (I век) — родосский скульптор времён римского императора Веспасиана, изваявший вместе с Агесандром и Полидором знаменитую группу «Лаокоон и его сыновья».
 Афинодор — предводитель восстания греков-колонистов в Бактрии в 325 году до н. э.
 Афинодор (ум. 148) — епископ Византийский (144—148)
 Афинодор Кананит (ок. 74 до н. э. — 7 г. н. э.) — философ-стоик, родился в Канане около Тарса.
 Афинодор Кордилион (I век до н. э.) — философ-стоик, родился в Тарсе.
 Афинодор Месопотамский (ум. 304) — преподобномученик.

Примечания